Bildhäran kan syfta på:
Bildhäran (skär i Vårdö, Åland), skär i Vårdö,  (4 ha)
Bildhäran (skär vid Rödskärsfjärden), skär i Vårdö,  (4 ha)